55. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 1–2 lutego 1958 roku w Eskilstuna, w Szwecji. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Tytuł sprzed roku obronił reprezentant ZSRR Oleg Gonczarienko.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 36 łyżwiarzy z 11 krajów. Sklasyfikowanych zostało 35.

Wyniki 
 DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1958 w sportach zimowych
1958 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Eskilstunie